

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Un swamp, en anglais américain, (un marécage en français québécois) est une zone humide et boisée.

Histoire 
 La bataille de Great Swamp est une bataille cruciale de la guerre du Roi Philip, qui opposa le  des troupes de la milice de Nouvelle-Angleterre aux Narragansetts.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Swamp Women est un film américain réalisé par Roger Corman, sorti en 1956.

Littérature et bande dessinée 
 Swamp Thing est le personnage principal de la série de bande dessinée américaine du même nom, créée par Len Wein et Berni Wrightson.

Musique 
 Blue Moon Swamp est le cinquième album studio de l'auteur-compositeur-interprète américain de rock John Fogerty, sorti en 1997.
 Le swamp blues est une forme de blues dérivée du Louisiana blues.
 Swamp man est le  du groupe de pop-rock japonais High and Mighty Color, sorti en .
 Le swamp pop (ou swamp rock) est un genre musical originaire d'Acadiane (Louisiane), issue du mélange de plusieurs styles musicaux.

Sports 
 Les Swamp Rabbits de Greenville sont une franchise professionnelle de hockey sur glace basée à Greenville, en Caroline du Sud (États-Unis).
 Le  est un sport d'équipe inspiré du football, qui se pratique dans la boue.

Transports 
 Un swamp buggy est un véhicule à moteur utilisé pour traverser les terrains marécageux, originaire du Sud des États-Unis et notamment de Floride.

Toponyme 
 Le lac Swamp est un lac du comté de Tuolumne, en Californie (États-Unis).

Voir aussi

Articles connexes 
 Swampers, une communauté non incorporée de Louisiane, aux États-Unis)
 Swamplord, premier album studio du groupe de death metal mélodique finlandais Kalmah, enregistré en 2000
 Swampscott, une ville du Massachusetts, aux États-Unis
 Swampsong, troisième album studio du groupe de death metal mélodique finlandais Kalmah, sorti en 2003
 Swamptroopers, des soldats de l'Empire galactique puis du Premier Ordre, dans la saga Star Wars.